

Sigle 
 Base Transceiver Station  – stazione radio base.

Codici 
 BTS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Milan Rastislav Štefánik di Bratislava (Slovacchia)
 bts – codice ISO 639-3 della lingua batak simalungun

Musica 
 BTS – gruppo musicale sudcoreano